Cata ist der Name von:
Cața, Gemeinde im Kreis Brașov, Rumänien
Čata, Gemeinde im Nitriansky kraj, Slowakei
CATA, Computer Assisted Text Analysis, Softwareunterstützte Textanalyse
Cata Electrodomésticos, ein spanischer Haushaltsgerätehersteller

Siehe auch:
 Catta
 Kata